Joe English peut désigner :

 Joe English (peintre) (1882-1918) est un dessinateur et artiste peintre flamand.
 Joe English (chanteur) (1949- ) est batteur pour les Wings
 Joe English (navigateur) est un skipper Irlandais.